Nitidella parva är en snäckart som beskrevs av Dunker 1847. Nitidella parva ingår i släktet Nitidella och familjen Columbellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
parva